Mülsen ist ein Ortsname:
 Mülsen, Gemeinde im Landkreis Zwickau in Sachsen, Deutschland
 Mülsen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Cholmy (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland